Wijnbrug (Dordrecht), is een straat in Dordrecht.
 Wijnbrug (brug in Dordrecht), is een brug in Dordrecht.
 Wijnbrug (Leiden), is een brug in de binnenstad van Leiden.
 Grote Wijnbrug, is een brug in Rotterdam.
 Kleine Wijnbrug, was een brug in Rotterdam.